Nemci so lahko:
 Nemci, germanski narod
 Nemci, Nova Gorica - naselje v Mestni občini Nova Gorica, Slovenija